Az 1970-es labdarúgó-világbajnokság 1. csoportjának mérkőzéseit május 31. és június 11. között játszották. A csoportban a házigazda Mexikó, a Szovjetunió, Belgium és Salvador szerepelt.

A csoportból a Szovjetunió és Mexikó jutott tovább. A mérkőzéseken 15 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Mexikó – Szovjetunió

Belgium – Salvador

Szovjetunió – Belgium

Mexikó – Salvador

Szovjetunió – Salvador

Mexikó – Belgium

Források 

C1